Everyday hace referencia a varios artículos:

 Everyday (álbum de Dave Matthews Band)
 Everyday (álbum de Hillsong United)
 Everyday (canción de Ariana Grande)
 Everyday (canción de Buddy Holly)
 Everyday (canción de Bon Jovi)
 Everyday (video), video viral producido por el fotógrafo norteamericano Noah Kalina.